«Кешка и гуманоид» — белорусский короткометражный фильм 1993 года, снятый режиссёром Борисом Берзнером.

Сюжет 
Кешка с друзьями отправился наблюдать за местом, где по слухам обычно приземляется НЛО, и встретился с гуманоидом, которым оказалась сестра одного из мальчишек.

В ролях 

 Иннокентий «Кеша» Сичкарь — Кешка

Создатели 
 Сценарист и режиссёр: Борис Берзнер
 Оператор: Даниил Хайтин
 Композитор: Владимир Кондрусевич
 Художник-постановщик: Алим Матвейчук

Интересные факты 
 Первый показ фильма состоялся 13 января 1994 года по 1-ому каналу Останкино в 16:20, а последний — 21 июля 2004 года по ГТРК Кузбасс в 10:50.
 Фильм считался утерянным. В 2023 году был найден и опубликован на видеохостинг YouTube.

Примечания

Ссылки 
Фильм на YouTube

Фильмы 1993 года
Фильмы Белоруссии 1993 года
Короткометражные фильмы 1993 года
Фильмы на русском языке
Короткометражные фильмы 1990-х годов
Найденные фильмы
Научно-фантастические фильмы